

Жінки 
 Шитова Світлана Миколаївна (* 1936) — етнограф, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури Республіки Башкортостан.
 Шитова Тетяна Ігорівна (* 1975) — російська актриса театру, кіно й озвучування.

Чоловіки 
 Шитов Василь Васильович (1915—1944) — капітан РА, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
 Шитов Володимир Сергійович (1952—2011) — радянський саночник.
 Шитов Іван Іванович (1916—1945) — командир Тернопільського партизанського з'єднання ім. М. Хрущова.
 Шитов Ігор Сергійович (* 1986) — білоруський футболіст, захисник мінського «Динамо».
 Шитов Олександр Іванович (1925—2001) — кандидат у члени ЦК КПРС (1971—1990). Депутат Верховної Ради РРФСР 7-го, 10—11-го скликань. Депутат Верховної Ради СРСР 8—9-го скликань.
 Шитов Павло Степанович (1916—1944) — старший сержант РА, учасник Другої світової війни, Герой Радянського Союзу.
Російські прізвища